Wayans ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Wayans, US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Damien Dante Wayans (* 1980), amerikanischer Schauspieler, Autor, Produzent und Regisseur
 Damon Wayans (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Damon Wayans, Jr. (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Drehbuchautor
 Keenen Ivory Wayans (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Kim Wayans (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Marlon Wayans (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Wayans (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor